Rezultaty Rajdu Japonii (5th Pioneer Carrozzeria Rally Japan), 14. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2008 roku, który odbył się w dniach 31 października – 2 listopada.

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Klasyfikacja po 15 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
  na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

2008
Japonia
2008 w Japonii
Zawody sportowe w Sapporo